Thrive (qui peut se traduire de l'anglais par prospérer) peut faire référence à :

 , un site web sur les finances personnelles ;
 , un ordinateur.

Œuvres

Musique 
  (2002), un album de rock chrétien du groupe Newsboys ;
  (2014), un album de rock chrétien du groupe Casting Crowns ;
, un label indépendant de musique électronique.